

Presentación previa 
Norbert Gombos fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Lukáš Rosol.

Adam Pavlásek derrotó en la final a Stéphane Robert.

Cabezas de serie 

  Lukáš Rosol (Cuartos de final)
  Rogério Dutra Silva (Cuartos de final)
  Stéphane Robert (Finalista)
  Jozef Kovalík (Semifinales)

<ol start=5>
  Gerald Melzer ''(Segunda ronda)
 ''' Adam Pavlásek (Campeón)
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Jürgen Zopp ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Praga 2016